Таллула, или Талула ()

Персоналии
 Таллула Бэнкхед (, 1902—1968) — американская актриса.
 Талула Райли (, род. 1985) — английская актриса.
  (, род. 1991) — австралийская модель.

Топонимы
 Таллула — река в США.
  — город в Луизиане, США.

Художественные произведения
 «» — фильм  с Эллен Пейдж в главной роли, вышедший в 2016 году.
  — альбом рок-группы The Go-Betweens, выпущенный в 1987 году.
 «» — сингл Тори Эймос из альбома Boys for Pele, выпущенный в 1996 году.

Прочее
  — американский .